Gabrovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Габрово) :
Gabrovo, ville bulgare de l'obchtina de Gabrovo, située dans l'oblast de Gabrovo ;
Gabrovo, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Gabrovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
en macédonien (le nom étant écrit Габрово) :
Gabrovo, village de la municipalité de Deltchevo ;
Gabrovo, village de la municipalité de Guevgueliya ;
Gabrovo, village de la municipalité de Stroumitsa.

Homonymie de localités